Die Senatoren im 55. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1896 und 1897 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 55. Kongresses ging vom 4. März 1897 bis zum 3. März 1899. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 15. März bis zum 24. Juli 1897 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 6. Dezember 1897 bis zum 8. Juli 1898 und die dritte vom 5. Dezember 1898 bis zum 3. März 1899. Vorher fand bereits vom 4. März bis zum 10. März 1897 eine Sondersitzung statt.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 54. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 44 Republikaner, 40 Demokraten, vier Populisten und zwei Vertreter der Silver Party im Senat. Vier Senatoren der Republikaner schlossen sich der Silver Republican Party an. Bei den Wahlen 1896 und 1897 verloren die Republikaner einen weiteren Sitz an die Silberrepublikaner, einen an die Populisten und einen an die Demokraten, konnten allerdings sieben Sitze von den Demokraten gewinnen. Den Demokraten und Republikanern ging je ein Sitz verloren, da die Parlamente von Florida und Oregon sich auf keinen Senator einigen konnten. Damit saßen 43 Republikaner, 33 Demokraten, fünf Silberrepublikaner, fünf Populisten und zwei Vertreter der Silver Party im Senat, zwei Sitze waren vakant. Den vakanten Sitz in Florida konnten die Demokraten schon im Mai 1897 wieder besetzen, die Republikaner errangen den in Oregon erst im Oktober 1898. Damit saßen am Ende des 55. Kongresses 44 Republikaner, 34 Demokraten, fünf Silberrepublikaner, fünf Populisten und zwei Vertreter der Silver Party im Senat.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 55. Kongresses war Garret Hobart Vizepräsident. Ein Senator wird zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernimmt. Während der gesamten Dauer des Kongresses war William P. Frye Präsident pro tempore.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, Republikanischen Partei, der Populist Party, der Silver Party oder der Silver Republican Party angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1899 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1901 und die der Klasse III bis zum 3. März 1903. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Teller, Mantle, Jones, Pettigrew und Cannon waren ursprünglich als Republikaner gewählt worden, Kyle als Unabhängiger.
 b) Burrows trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 24. Januar an.
 c) Clark trat sein Amt anderen Quellen nach bereits am 23. Januar an.

Einzelnachweise 

055
Vereinigte Staaten, Senat #055
Senatoren 055